Чулки:

 Чулки — вид одежды.
 Чулки — деревня в Арбажском районе Кировской области.

См. также 
 Чулок
 Чулки-Соколово — деревня в Зарайском районе Московской области.